Michel François Platini (ur. 1955) – piłkarz, reprezentant Francji, a obecnie działacz piłkarski;
 Michel Platini Ferreira Mesquita (ur. 1983) – piłkarz brazylijski;
 Luís Carlos Almada Soares znany także jako Platini (ur. 1986) – piłkarz, reprezentant Republiki Zielonego Przylądka.